Minorquin peut faire référence à :
 Minorquin/e (en catalan : Menorquí/ina et en espagnol : Menorquín/ina), gentilé en français de l'île de Minorque.
 Minorquin, race de chevaux espagnols à la robe noire, autochtone de Minorque.
  (en catalan : menorquí et en espagnol : menorquín), dialecte catalan de l'île de Minorque, appartenant à la famille du baléare du groupe catalan oriental.

Voir aussi 
 

Gentilé